Wsie na Białorusi:
 Arechauna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim
 Arechauna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim